Друз — когномен ветви плебейского рода Ливиев. Во времена ранней империи Друзами называли ветвь династии Юлиев-Клавдиев, ведущую своё начало от Ливии Друзиллы и её первого мужа, Тиберия Клавдия Нерона Старшего.
 Друз Старший — сын Ливии Друзиллы, младший брат императора Тиберия.
 Друз Младший — сын Тиберия.
 Друз Цезарь — сын Германика. См. также 
 Друзы — арабоязычная этно-конфессиональная общность.
 Друза — в геологии